Солгейм () — норвезьке прізвище.

Відомі люди
 Вільгельм Солгейм (1924—2014) — американський антрополог.
 Вільгельм Джерард Солгейм (1898—1978) — американський міколог.
 Ерік Солгейм ( 1955) — норвезький політичний діяч, який представляє Соціалістичну ліву партію (СЛП).
 Ізелін Солгейм ( 1995) — норвезька борчиня вільного стилю та пляжна борчиня, срібна призерка чемпіонату світу з пляжної боротьби, бронзова призерка чемпіонату Європи з вільної боротьби, бронзова призерка Європейських ігор.
 Ізелін Солгейм ( 1990) — норвезька співачка і авторка пісень у жанрі поп з елементами фолку та електронної музики.
 Марія Солгейм ( 1982) — норвезька співачка і авторка пісень.
 Матс Солгейм ( 1987) — норвезький футболіст.
 Ніна Солгейм ( 1979) — норвезька тхеквондистка, олімпійська медалістка.

Норвезькі прізвища